Příjmení Rawlings nosí více významných osobností:

 David Rawlings (* 1969) – americký kytarista
 Jerry Rawlings (1947–2020) – hlava státu Ghany (1979; 1981–1993; 1993–2001)
 John Joseph Rawlings – britský inženýr a vynálezce